Леонид Вайнер: Вайнер, Леонид Исаакович (1878—1918) — участник революционного движения на Урале.
 Вайнер, Леонид Яковлевич (1897—1937) — советский военный деятель, комкор, военный советник при главнокомандующем МНР.